Philétas ou Philet est un nom propre qui peut désigner :

Prénom ou patronyme 
Philétas ou Philet est un prénom masculin d'origine grecque peu usité.

Philétas et Philet peuvent être aussi des patronymes.

Saint chrétien 
 Philétas († 121), ou Philet, chef de milice, avec son épouse Lydie, ses enfants Macédone, Théoprépide, Amphiloque et son greffier Chronide ou Chronidas, martyrs en Illyrie sous Hadrien ; fêtés le 27 mars.

Autre(s) personnage(s) portant ce patronyme 
 Philétas (° vers -340 - + vers -285), ou Philitas de Cos, est un érudit et un poète du début de l'époque hellénistique de la Grèce antique.

Références